Darcy de Paulo (Rio de Janeiro, 1953 — Rio de Janeiro, 30 de junho de 2000) foi um compositor e maestro de música popular brasileira.

Maestros do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro